Billy Elliot (film), een film uit 2000.
 Billy Elliot (musical), een musical gebaseerd op eerdere genoemde film